En Pologne, Zabłocie peut désigner : 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Zabłocie, village du powiat de Bolesławiec
 Zabłocie, village du powiat de Głogów
 Zabłocie, village du powiat de Kłodzko

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Zabłocie, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Zabłocie, village 

dans la voïvodie de Łódź
 Zabłocie, village du powiat de Łask
 Zabłocie, localité du powiat de Radomsko
 Zabłocie, village du powiat de Rawa
 Zabłocie, village du powiat de Wieluń

dans la voïvodie de Lublin
 Zabłocie, village du powiat de Biłgoraj
 Zabłocie, village du powiat de Lublin
 Zabłocie, village du powiat de Puławy
 Zabłocie, village de la gmina de Biała Podlaska
 Zabłocie, village de la gmina de Kodeń

dans la voïvodie de Lubusz
 Zabłocie, village

dans la voïvodie de Mazovie
 Zabłocie, village du powiat de Legionowo
 Zabłocie, village du powiat de Radom
 Zabłocie, village du powiat de Siedlce

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Zabłocie, village 

dans la voïvodie de Podlachie
 Zabłocie, village du powiat de Siemiatycze
 Zabłocie, village du powiat de Hajnówka

dans la voïvodie de Poméranie
 Zabłocie, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Zabłocie, village 

dans la voïvodie de Silésie
 Zabłocie, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zabłocie, village du powiat d'Ostróda